

Localidades

Sainte-Sabine (Quebec)

Sainte-Sabine (Côte-d'Or)
Ou ainda:
Sainte-Sabine-Born

Desambiguações de topônimos